Sofia Amundsen è un personaggio del romanzo Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder.

Si scoprirà solo alla fine del romanzo che in realtà Sofia è un personaggio immaginario di secondo livello ovvero è un personaggio inventato da un personaggio immaginario del libro (Albert Knag). In pratica l'autore del romanzo ha immaginato il personaggio di Albert Knag che crea il personaggio di Sofia per spiegare a sua figlia Hilde il significato della filosofia.

È una quattordicenne che capisce solo il giorno prima del suo 15º compleanno che la sua vita è un'invenzione del maggiore dell'ONU Albert Knag, che l'ha creata per insegnare la filosofia a sua figlia Hilde Moller Knag, e che vive la propria esistenza in un libro. Sofia impara questo e molte altre cose da Alberto Knox, il filosofo che Albert Knag inventò affinché le insegnasse la filosofia. Alla fine della storia Sofia dimostra di essere diventata filosofa perché ha la capacità di guardare le cose da una differente prospettiva. La migliore amica di Sofia è Jorunn.

Sofia festeggia il compleanno il 15 giugno, lo stesso giorno di Hilde. Lei e Alberto vogliono scappare dalla mente di Albert Knag e ottenere una propria esistenza.

Collegamenti esterni 
 Il mondo di Sofia Curiosità sull'opera

Personaggi letterari